Mattestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mattestjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Mattestjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,

Se även
Mattistjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn